Прощальный  — топоним в России.

 Прощальный — хутор в Егорлыкском районе Ростовской области, входит в состав Войновского сельского поселения.
 Прощальный — ныне не действующий железнодорожный разъезд железнодорожной магистрали «Ростов-на-Дону—Волгоград». Координаты 46°33’с. ш. 40°50’в. д.
 Прощальный — река, Красноярский край, координаты 76°32’с. ш. 110°06’в. д.
 Прощальный — овраг, Самарская область, координаты 54°04’с. ш. 52°13’в. д.